

Sigle 
Tribunale penale federale – un tribunale della Confederazione svizzera con sede a Bellinzona

Astronomia 
 Terrestrial Planet Finder è una futura missione spaziale della NASA volta allo studio diretto dei pianeti extrasolari.

Codici 
 TPF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Peter O. Knight di Tampa (Stati Uniti)

Informatica 
 Transaction Processing Facility è un sistema operativo real-time per mainframe proprietario della IBM